Боровицы — деревня в Ядровской волости Псковского района Псковской области.

Расположена на побережье реки Великая, в 24 км к юго-западу от южной границы Пскова и деревни Черёха.

Примечания 

Населённые пункты Псковского района